Гусейн Гасанов:
 Гасанов, Гусейн Гейдар оглы (1932—1995) — советский и азербайджанский нейрофизиолог.
 Гасанов, Гусейн Исмаил оглы (род. 1986) — азербайджанский легкоатлет-паралимпиец.
 Гасанов, Гусейн (род. 1994) — блогер и предприниматель азербайджанского происхождения.
 Ашуг Гусейн Сарачлы (наст. имя Гусейн Курбан оглы Гасанов, 1916—1987) — азербайджанский ашуг.